Enric Solà (Barcelona, segle XVI), metge i professor
 Enric Solà i Palerm (València, 1941 - València, 2022), advocat i autor d'escrits de divulgació legislativa